Национальная центральная библиотека Рима (, BNCR) — одна из двух национальных библиотек Италии. Известна также как Библиотека Виктора Эммануила II (не путать с Библиотекой Виктора Эммануила III в Неаполе).

История 
После объединения Италии и присоединения к ней Рима в 1870 году учёный и политик Руджеро Бонги занялся созданием в Риме национальной библиотеки. В 1873 году был издан указ о закрытии римских монастырей, благодаря чему их библиотеки перешли к государству. Книги из 69 библиотек были перенесены в здание бывшего иезуитского . Из-за недостаточных ресурсов каталогизация шла медленно и к 1876 году 250 тысяч книг оставались некаталогизированными.

В 1917 году в библиотеке была проведена большая выставка, посвящённая объединению Италии. Из-за принятия законов о хранении в библиотеке обязательного экземпляра (в дополнение к обязательному экземпляру в Национальной центральной библиотеке Флоренции) каждой книги в ней стало недостаточно места, и в 1975 году было открыто новое здание, с хранилищем на 6 миллионов томов и с читальным залом на 1188 человек.

Собрание 
Является одной из крупнейших универсальных библиотек Италии. В её фондах хранится более 7 млн книг, 2000 инкунабул, 25 000 палеотипов, 10 000 эстампов, 20 000 карт, 1 342 154 брошюр.

Примечания

Литература 
 La Biblioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuelle II» di Roma: Cronistoria di un trasferimento 1953—1975, Roma, Fratelli Palombi, 1988.
 Touring Club Italiano, Roma, collana Italia (guide rosse), Roma 2004
 Piero Ostilio Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna. 1909—2000, Laterza, 2003 (3a ed.), pp. 281—284. ISBN 88-420-6072-0.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Онлайн — каталог библиотеки 

Библиотеки Рима
Рим
Организации, основанные в 1875 году